Басиров — фамилия; имеет женскую форму Басирова.
 Басиров, Роман (1956—1997) — советский самбист.
 Басиров, Талыпкали Аккалыевич (род. 1987) — российский кикбоксёр и тренер по кикбоксингу.

См. также 
 Баширов
 Башаров